Glischrochilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1873. Glischrochilus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansbaggar
Glischrochilus